Принц Саті  — титул Імператорів Японії, до їхнього сходження на трон.

, саті-но-мія.
Імператор Момодзоно (1747 — 1762)
, саті-но-мія.
Імператор Кокаку (1779 — 1817)
Імператор Мейдзі (1867 — 1912)